Râul Clăbucet se poate referi la:

 Râul Clăbucet, Avrig
 Râul Clăbucet, Dâmbovița
 Râul Clăbucet, Vărbilău

Vezi și 
 Râul Clăbucetul
 Munții Clăbucet

Toponime românești